

Lokalizacje

Austria 
 Hofkirchen an der Trattnach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Hofkirchen im Mühlkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Hofkirchen im Traunkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Niemcy 
 Hofkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa